Szumnatica – wieś w Bułgarii
 Szumnatica – obszar chroniony w Bułgarii
 Szumnatica – grzbiet górski w Bułgarii
 Szumnatica – schronisko turystyczne w Bułgarii